Soncinesi – abitanti di Soncino (Rognano)
Soncinesi – abitanti di Soncino